Лос Тарос има више значења:

 Лос Тарос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тарос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тарос (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику